

Chimica 
 HMB – Acido 3-idrossi-3-metil-butirrico

Codici 
 HMB _ codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Sohag (Egitto)
 hmb – codice ISO 639-3 della lingua humburi senni songhay